

Сенькинське сільське поселення — сільське поселення, Добрянський район, Пермський край
 Сенькинське сільське поселення — сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел